Escudo de San Juan puede referirse a:

 Escudo de la provincia de San Juan (Argentina);
 Escudo de San Juan (Puerto Rico).